Greatest Hits е сборен албум на канадската певица Шаная Туейн. Той е издаден на 8 ноември 2004 година.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 Forever and for Always -4:03
 I'm Gonna Getcha Good! – 4:02
 Up! – 2:53
 Come on Over – 2:54
 Man! I Feel Like a Woman! – 3:54
 That Don't Impress Me Much – 4:27
 From This Moment On – 3:55
 Honey, I'm Home – 3:37
 You're Still the One – 3:15
 Don't Be Stupid (You Know I Love You) – 3:35
 Love Gets Me Every Time – 3:33
 No One Needs to Know – 3:03
 You Win My Love – 3:45
 (If You're Not in It for Love) I'm Outta Here! – 3:48
 The Woman in Me (Needs the Man in You) – 3:57
 Any Man of Mine – 4:07
 Whose Bed Have Your Boots Been Under? – 3:59
 Party for Two (с Mark McGrath, неиздавана дотогава) – 3:31
 Don't! (неиздавана дотогава) – 3:56
 Party for Two (с Billy Currington, неиздавана дотогава) – 3:31
 I Ain't No Quitter (неиздавана дотогава) – 3:30

Интернационална версия 
 Forever and for Always – 4:03
 I'm Gonna Getcha Good! – 4:02
 Up! – 2:52
 Ka-Ching! – 3:21
 Come on Over – 2:54
 Man! I Feel Like a Woman – 3:53
 That Don't Impress Me Much – 4:27
 From This Moment On – 3:55
 Honey, I'm Home – 3:36
 You're Still the One – 3:14
 Don't Be Stupid (You Know I Love You) – 3:34
 Love Gets Me Every Time – 3:33
 No One Needs to Know – 3:03
 You Win My Love – 3:45
 (If You're Not in It for Love) I'm Outta Here! – 3:48
 The Woman in Me (Needs the Man in You) – 3:57
 Any Man of Mine – 4:07
 Whose Bed Have Your Boots Been Under? – 3:59
 Party for Two (с Mark McGrath) – 3:31
 Don't! – 3:56
 I Ain't No Quitter – 3:30

Албуми на Шаная Туейн
Музикални албуми от 2004 година